Аники́та (Аника, Ианикит) — мужское имя.

Известные носители 
 Аникита (епископ) (II век) — епископ римский в 157—168 годы; католическая церковь чтит его память 17 апреля.
 Аникита Никомидийский — военный и святой из Никомидии, православная церковь чтит его память 25 августа.
 Репнин, Аникита Иванович (1668—1726) — русский военачальник и государственный деятель.
 Аникита (Ширинский-Шихматов) (1783—1837) — иеромонах, князь, духовный и светский писатель, член Российской академии.

См. также 
 Аникет (папа римский) (154/155 — 165/166)
 Никита (значения)

Примечания 

Русские мужские имена
Мужские имена